Джархой, устар. ДжарегоКарта Стрельбицкого. Кавказ. 1871 г. () — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской Республики. Входит в Мелхйистинское сельское поселение.

География 
Аул расположен на стыке Чечни, Грузии на левом берегу реки Аргун (на правой стороне р. Меши-хи), к юго-западу от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины бывших аулов: на севере — Сахани, Тушунды, на востоке — Комалхой, Доза (за р. Аргун), на юго-востоке — Пога (за р. Аргун).

История 
Аул чеченского тайпа мялхий.

На карте 1871 года под авторством Стрельбицкого и на пятиверстной карте 1877 года аул обозначен как «Джарего».

Примечания

Литература 
 
 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района